Bitwa pod Częstochową – bitwa z czasów rokoszu Lubomirskiego
 Bitwa pod Częstochową – bitwa kampanii wrześniowej

Zobacz też:
 Oblężenie Jasnej Góry – epizod potopu szwedzkiego
 Oblężenie Jasnej Góry – zdarzenie z czasów konfederacji barskiej
 Oblężenie Jasnej Góry – zdarzenie z czasów wojny polsko-austriackiej
 Oblężenie Jasnej Góry – zdarzenie z czasów wojny Francji z VI koalicją antyfrancuską
 Obrona Częstochowy – polski film historyczny